Franciszek Grzybowski (zm. 1713) – kasztelan inowrocławski i chorąży czerski
 Franciszek Grzybowski (wydawca) – polski księgarz i wydawca